Niemcy:
 Schönburg – dzielnica miasta Pocking
 Schönburg – dzielnica miasta Strasburg (Uckermark)
 Schönburg – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Inne:
 Schönburg – państwo
 Schönburg – ród

Zobacz też:
 Schönburg-Glauchau